Grande Passione, serie di incisioni di Albrecht Dürer (1496-1510)
La grande passione (), film diretto da Vladimir Rostislavovič Gardin (1916)
La grande passione, film diretto da Mario Almirante (1922)
La grande passione (The House in the Square), film diretto da Roy Ward Baker (1951)
La grande passione (United Passions), film diretto da Frédéric Auburtin (2014)